Мизинцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мизинцево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Мизинцево — деревня в Чухломском районе Костромской области.